Роберт Бенджамин Роудс (; род. 22 ноября 1945), также известный как Убийца на стоянке грузовиков () — американский серийный убийца и насильник.

Он был осуждён за три убийства и должен был предстать перед судом за два других, прежде чем обвинения были сняты из-за желания семей жертв. Кроме того, Роудс подозревается в пытках, изнасилованиях и убийствах более пятидесяти женщин в период с 1975 по 1990 год, основываясь на данных о маршрутах его грузовиков и пропавших женщинах в те годы, подпадающих под приметы остальных жертв Роудса. В то время, когда его поймали, Роудс утверждал, что занимался этой деятельностью в течение пятнадцати лет. Перед убийством своих жертв, он в жестокой форме пытал и насиловал их в своем грузовике, который оборудовал специальной комнатой пыток. В период с 1987 до 1989 год его женой была Дебора Роудс. Роберт является бездетным.

В культуре

Литература

Кино 
 Полночь на злаковом поле (2021)

Примечания

Ссылки 
 
 24 Things You Need To Know About Regina Kay Walters, Robert Ben Rhoades, And The Most Terrifying Photograph Of All Time

Преступники США
Серийные убийцы США
Насильники США
Детоубийцы